Le nom « Édouard du Royaume-Uni » (en anglais, Edward of the United Kingdom) a été donné a plusieurs membres de la famille royale britannique :
 des souverains britanniques :
 Édouard VII (1841-1910), fils de la reine Victoria et du prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha ;
 Édouard VIII (1894-1972), fils du roi George V et de la princesse Marie de Teck ;
 voir aussi : une émission de timbres potes à son effigie.
 des princes des maisons de Hanovre et de Saxe-Cobourg et Gotha (Windsor depuis 1917) :
 Édouard-Auguste de Kent (1767-1820), duc de Kent et de Strathearn, fils du roi George III et de la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz ;
 Edward de Kent (1935), duc de Kent, fils du prince George, duc de Kent, et de la princesse Marina de Grèce ;
 Edward de Wessex (1964), comte de Wessex, fils de la reine Élisabeth II et du prince Philip Mountbatten.

Voir aussi